Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Pointe-Noire en Guadeloupe ;
Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Pointe-Noire en république du Congo.